Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Amsterdam), een kerk in Amsterdam Slotermeer
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Bergen op Zoom), een kerk in Bergen op Zoom
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Bressoux), een kerk in Bressoux
 O.L. Vrouw van Lourdes (Doorwerth), een kerk in Doorwerth
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek, een kerk (basiliek) in Edegem
 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk (Eindhoven), in Vlokhoven
 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk (Gracht), in Kerkrade
 Onze Lieve Vrouwe van Lourdes (Heiloo), een kapel behorende tot het Sint Willibrorduscomplex
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Jemeppe-sur-Meuse)
 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk (Jette), een kerk in Jette
 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk (Kopstukken), een kerk in de plaats Kopstukken
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Krakau), een kerk in de Poolse stad Krakau
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Lommel), een kerk in Lommel
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Maastricht), een kerk in Maastricht
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Mariahout), een kerk in Mariahout
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes (Mariënvelde), een kerk in Mariënvelde
 Lourdeskerk (Nijmegen), een kerk in Nijmegen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Purgatoire), een kerk in Purgatoire, bij Wegnez
 Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk (Rotterdam), een voormalige kerk in Rotterdam
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Scheveningen), een kerk in Scheveningen
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Schoor), een kerk in Schoor bij Nederweert
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk (Sint-Job-in-'t-Goor), een kerk in de wijk Lochtenberg van Sint-Job-in-'t-Goor
 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk (Zuidermeer)

Zie ook 
Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (doorverwijspagina)
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Kerkgebouw naar patroonheilige